Barzillaj či Barzilaj ( Barzilai, Barzillai, hebrejsky ברזילי) je židovské příjmení.

 Aviv Barzilaj 
 Dina Barzilaj 
 Gad Barzilai
 Giuseppe Barzilai (1824 Gradiska – 1902 Terst) italský židovský právník a semitist
 Salvatore Barzilai (1860, Terst – 1939, Řím), italský židovský právník, kriminalista a politik
 Ja'akov Barzilaj 
 Jehošua Barzilaj 
 Jehuda ben Barzilaj, "Albargeloni"
 Jisra'el Barzilaj (hebrejsky ישראל ברזילי, 1913 – 1970), izraelský politik
 Joseph Berger-Barzilai
 Karine Barzilai-Nahon
 Netta Barzilai (* 1993) – izraelská zpěvačka
 Oren Barzilaj

Související články 
 Barzilajova nemocnice (Nemocnice Barzilaj hebrejsky מרכז רפואי ברזילי)
 Bărzila
 Barzel, Eisner, Eisenmann (Eisenman), Eisenberg, Eisenstein, Eisenstadt

Reference 

Židovská příjmení